Dust ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Dust (* 1976), deutscher Autor
 Gerhard Dust (* 1952), deutscher Unternehmer
 Herwig Dust (* 1947), deutscher Theaterschauspieler
sowie der 
 Künstlername des Künstlers David Stegmann

Dust bezeichnet:
 Dust (Album), ein Album der US-amerikanischen Band Tremonti
 Dust (Band), eine ehemalige US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Dust (Lied), oscarnominiertes Lied von Johnny Marvin (1938)
 Dust (Roman), Roman von Yvonne Adhiambo Owuor

DUST bezeichnet:
 Datenumsetzerstelle der Deutschen Bundespost, an der verschiedene niederbitratige Datenleitungen in einem Konzentrator zusammengeführt wurden

Siehe auch:
 Stardust (Begriffsklärung)

Abkürzung